Heckmühle ist der Ortsname von

 Heckmühle (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Heckmühle (Wartmannsroth), Ortsteil der Gemeinde Wartmannsroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Hecklesmühle